Регулятор семейства молекулярных шаперонов BAG 1 () — белок, кодируемый у человека геном BAG1.

Функция 
Онкоген BCL2 — мембранный белок, который блокирует движение по пути, ведущему к апоптозу или запрограммированной клеточной смерти. Белок, кодируемый этим геном связывается с BCL2 и определяется как , ассоциированный с BCL2. Он усиливает антиапоптотические эффекты BCL2 и представляет собой связь между рецепторами факторов роста и антиапоптотическими механизмами. По крайней мере, три изоформы белка кодируются этой мРНК путём использования альтернативных трансляторов сайтов инициации, в том числе и не  сайтов.

Клиническое значение 
Ген BAG вовлечен в возрастные нейродегенеративных заболевания такие как болезнь Альцгеймера. Было выявлено, что BAG1 и BAG3 регулируют пути элиминации протеосомных (BAG1) и лизосомальных (BAG3) белков.

Взаимодействия 
BAG1, как было выявлено, взаимодействует с:
 Андрогенный рецептор,
 С-Raf,
 NR1I1,
 Глюкокортикоидный рецептор,
 HSPA8,
 HBEGF,
 PPP1R15A,
 NR1B1 и
 SIAH1.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онкогены
Белки, связанные со старением